MMR est un code, qui signifie :
 Myanmar (Birmanie), 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 MMR vaccine - pour Measles, mumps and rubella, un vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (équivalent aux vaccins combinés français ROR de Sanofi Pasteur MSD et RRO en Belgique et au Québec)
 Moteur de Mises en Relations, type de site web de mise en contact
 Méthode multipolaire rapide, méthode d'analyse numérique
 MisMatch repair, gènes de la réparation de l'ADN prédisposant au syndrome de Lynch
 Mumbai Metropolitan Region, la région métropolitaine de Bombay, en Inde.

Code